Desa Kudukeras kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kudukeras (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Kudukeras (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 

Robotskapade Indonesienförgreningar